Als Blasenschnecke werden verschiedene, teilweise nicht miteinander verwandte Schnecken bezeichnet, insbesondere diejenigen, die im Systema Naturae von Carl von Linné (1758) unter der Gattung Bulla (lat. für „Blase“) zusammengefasst waren. Sie gehören zu diesen Familien:
 Physidae, siehe Blasenschnecken
 Quellblasenschnecke (Physa fontinalis)
 Spitze Blasenschnecke (Physella acuta)
 Moosblasenschnecke (Aplexa hypnorum)
 Bullidae
 Ampullen-Blasenschnecke (Bulla ampulla)
 Philinidae
 Offene Seemandel oder offene Blasenschnecke (Philine aperta)